Apache Tomcat, een webcontainer
 Grumman F-14 Tomcat, een straaljager
 Tomcat: Dangerous Desires, een film met Richard Grieco en Maryam d'Abo